Анкодонты  — инфраотряд парнокопытных млекопитающих, включающий бегемотов и их вымерших родственников. Содержит два современных вида: обыкновенный бегемот и карликовый бегемот. Вместе с инфраотрядом китообразных входит в состав подотряда Whippomorpha, или Cetancodonta, но, несмотря на родство, анкодонты и китообразные адаптировались к полуводному или водному образу жизни независимо, из-за чего многие их внешние сходства стали результатом конвергентной эволюции. Ранее сближались со свиными и пекариевыми, с которыми объединялись в ныне расформированный подотряд нежвачных.

Филогения и систематика 
Таксон Ancodonta был введён американским палеонтологом Уильямом Мэтью в 1929 году. У. Арнасон и коллеги (2001) указывали в составе анкодонтов бегемотовых и парафилетическое вымершее семейство антракотериевых. В 2009 году М. Сполдинг и коллеги ввели кладу Hippopotamidamorpha для обозначения бегемотовых и всех таксонов, более близких к ним, чем к каким-либо другим современным животным, при этом предположив полифилию антракотериевых. Полифилия антракотериевых не была поддержана дальнейшими исследованиями, а таксон Hippopotamidamorpha оказался идентичным Ancodonta по своему составу.  

В филогенетическом анализе М. Орлиака и коллег (2010) вымершее семейство Choeropotamidae было восстановлено как более близкое к бегемотовым, чем к китообразным, и поэтому также может быть включено в состав анкодонтов. 

Кладограмма согласно анализу Орлиака и коллег (2010):

Примечания 

Whippomorpha